Aspertsham ist der Ortsname von

 Aspertsham (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Aspertsham (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Aspertsham (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern